De Villiers je lahko:
 Isaac Pierre De Villiers, general
 Nannie de Villiers, tenisačica
 Philippe de Villiers, politik